Palata ima više značenja:
 Palata
 Palata (Kampobaso)
 Palata (Ferara)
 Palata (Taranto)